Fußball-Bundesliga 1973/1974 vanns av Bayern München före Borussia Mönchengladbach och Fortuna Düsseldorf.

Tabell

Källor

1973 i Västtyskland
1974 i Västtyskland
Fotbollssäsongen 1973/1974
1973/1974